Az Angyali történetek 2000-ben forgatott, 10 részes magyar tévésorozat, amit Csongrádi Kata írt és rendezett, továbbá a főszerepet is ő játssza. 

Tartalom (röviden):

A sorozat főhőse Susu,a kissé bolondos őrangyal,aki egy nap különösen nehéz feladatot kap az Úrtól: egy fiatalokbol álló bűnbanda tagjait kell jó útra téritenie. A sorozat ennek a megvalósítását mutatja be 10 részen keresztül,minden részben a tíz bandatag egyikének történetét bemutatva.

A banda:

Jegyzetek 

Magyar televíziós sorozatok